Брокес () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Брокес, Бартольд Генрих (1680—1747) — немецкий поэт.
 Брокес, Генрих (1567—1623) — бургомистр Любека и ганзейский государственный деятель.
 Брокес, Генрих (1706—1773) — юрист, профессор в Йене и Виттенберге, синдик и бургомистр Любека.
 Брокес, Дитмар (род. 1970) — немецкий политик (СвДП).
 Брокес, Иоахим Вильгельм (1723—1795) — капитан и морской офицер.
 Брокес, Иоганн (1513—1585) — адмирал любекского флота и бургомистр Любека.
 Брокес, Иоганн Георг Арнольд фон (1773—1825) — юрист, член городского совета Любека.
 Брокес, Иоганн Кристоф (1737—1804) — прусский мастер по обработке стекла.
 Брокес, Кристиан фон (1747—1802) — член городского совета Любека.
 Брокес, Отто (?-1652) — бургомистр Любека.
 Брокес, Фердинанд (1867—1927) — немецкий евангелический священник и писатель.